Прелепа Руанда (, , кињ. -{Rwanda nziza}-, ) назив је за националну химну Руанде. 

Национална химна, под именом „Прелепа Руанда”, је прихваћена 1. јануара 2002. године. Пре ње, национална химна Руанде, била је „Наша Руанда” (, кињ. -{Rwanda rwacu}-) коришћена од 1962. до 1. јануара 2002. године.

Историја 
Оригинална верзија националне химне Руанде написана је када је земља постала независна од белгијске колонијалне власти 1962. године под називом „Наша Руанда” (, кињ. -{Rwanda rwacu}-). Руанда је своју независност остварила у периоду великих тензија праћених Руандском револуцијом, у којој је већинска етничка група Хуту свргла са власти вековима доминантнију мањинску етничку групу Тутси. Револуција је изазвала велике нереде праћене насиљем и тако приморала преко 100.000 људи да пронађу сигурно уточиште у суседним државама. У наредних тридесет година, под влашћу председника Грегора Кајибанде и Жувенала Хабијаримана забележен је нови циклус насиља, који је кулминирао 1990их година када је отпочео Грађански рат у Руанди на челу са вођом Тутса у егзилу Полом Кагамеом, убиством председника Хабијаримана и Геноцидом у Руанди 1994. године, у којем су између 500.000 и 1.000.000 припадника етничке групе Тутси и политички умерених Хутија  убијени од стране Хуту екстремиста, по налогу привремене владе, за само 100 дана. 

Геноцид је завршен у јулу 1994. године када је побуњеничка војска Кагамеа успоставила контролу над земљом. У периоду помирења који је уследио, јединствена власт је имала контролу над земљом. Кагаме је де факто имао лидерску улогу са те тачке гледишта, председавајући земљом све до 2000. године. У оквиру напора за помирењем, како би се раскинуло са неславном прошлошћу, влада је донела одлуку да се измене национални симболи, укључујући заставу, грб и химну.

У комисији за текстове и музику за нову националну химну, влада је организована републичко такмичење. Победнички предлог за химну је био „Прелепа Руанда” за коју је Фаустин Муриго написао текст у затвору Карубанда током 1990их, док је музику компоновао Жан-Боско Хашакаимана, тадашњи предводник дувачког оркестра Војске Руанде 2001. године. „Прелепа Руанда” је постала званична национална химна Руанде 1. јануара 2002. године.

Текст химне

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Национална химна Руанде: Прелепа Руанда — Аудио звук националне химне Руанде, са информацијама и текстом на сајту www.nationalanthems.me  
 Национална химна Руанде: Прелепа Руанда — Аудио звук националне химне Руанде у MIDI формату, са информацијама и текстом на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Руанде: Прелепа Руанда — Аудио звук националне химне Руанде у MP3 формату на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Руанде: Прелепа Руанда — Аудио звук националне химне Руанде у MIDI формату на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Руанде: Прелепа Руанда — Аудио звук националне химне Руанде у MP3 формату у извођењу духовног оркестра ратне морнарице Сједињених Америчких Држава на сајту www.navyband.navy.mil 
 Национална химна Руанде: Прелепа Руанда — Текст националне химне Руанде на сајту National-Anthems.net 
 Национална химна Руанде: Прелепа Руанда — Текст националне химне Руанде на сајту www.erdkunde-wissen.de , 
 Национална химна Руанде: Прелепа Руанда — Аудио звук националне химне Руанде у MIDI формату на сајту images.encarta.msn.com 

Р
Руанда